Piața Unirii (dt. „Platz der Einheit“) steht für folgende Plätze in Rumänien:

Piața Unirii (Bukarest)
Piața Unirii (Brașov)
Piața Unirii (Cluj)
Piața Unirii (Iași)
Piața Unirii (Timișoara)